Гран-при ЮАР  года — девятый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1962 года. Автогонки прошли 29 декабря 1962 года на трассе Ист-Лондон.

В истории чемпионата этот гран-при стал первым на территории ЮАР и вторым на африканском континенте (первым был Гран-при Марокко в 1958 году).

Гонка 

|}

Источники 
 "The Formula One Record Book", Джон Томпсон, 1974.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гран-при ЮАР
Спорт в Ист-Лондоне
1962 год в ЮАР
События 29 декабря
Декабрь 1962 года